Abralia är ett släkte av bläckfiskar. Abralia ingår i familjen Enoploteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Abralia